Бухтиярово Второе — деревня в Колпнянском районе Орловской области. Входит в состав Ярищенского сельского поселения. Население —  чел. ().

География 
Бухтиярово Второе находится в юго-восточной части области на Среднерусской возвышенности.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли  100 % от общей численности населения

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство.

Транспорт 
Просёлочные дороги.

Примечания 

Населённые пункты Колпнянского района